El término Jean Chardin puede hacer referencia a:

 Jean Chardin, explorador y viajero francés del siglo XVII.
 Jean Siméon Chardin, pintor francés del siglo XVIII.